Port Charlotte peut faire référence à :
 Port Charlotte, une ville de Floride.
 Port Charlotte, un village d'Écosse.
 Port Charlotte, une distillerie de whisky située dans le village ci-dessus.
 Port Charlotte, une plage de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique, France)

Homonymie de toponyme